Baureihe H steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 BVG-Baureihe H der U-Bahn Berlin
 Baureihe H, schwedische Elektrolokomotivbaureih, siehe SJ H
 Württembergische H, Dampflokomotivbaureihe der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 PH-Baureihe H, Tenderlokomotiven der luxemburgischen Chemins de fer Prince Henri
 H-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main, siehe H-Triebwagen (Frankfurt)

Siehe auch:
 H-Reihe, Reihe japanischer Silbenschriftzeichen